Ian Fleming, romancier britannique 
 Ian Fleming, acteur britannique d'origine australienne